Tunoqqu bezeichnet:
 Tunoqqu, Ort im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tunoqqu (Berg), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Tunoqqu (Insel), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland